William Cecil (1520-1598), 1e baron Burghley, Engels politicus en adviseur van Elizabeth I
William Cecil (1591-1668), graaf van Salisbury 
William Cecil (1825-1895), 3e markies van Exeter, Brits politicus